Prelude (klassieke muziek), een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm
Prelude (The Moody Blues), een verzamelalbum van The Moody Blues uit 1987
 The Prelude, een gedicht van William Wordsworth